

Biografia 
 Giocolo I Giocoli Principe e Signore di Guardia, figlio del duca Federico, fu il personaggio storicamente più documentato della famiglia Giocoli. Imparentato con la casata dei Linguetta sposò Lentigueta II una sorella di Guglielmo II Adelardi, alleandosi così con una delle più potenti e ricche famiglie ferraresi. Di parte guelfa, con il suo cospicuo patrimonio e il suo appoggio politico contribuì significativamente al rafforzamento della posizione degli Estensi a Ferrara, favorendo la promessa di matrimonio della nipote Marchesella Adelardi, figlia di Adelardo Adelardi dei Marchesella, signore di Ferrara, e di Dalmiana I Giocoli, con Azzo VI d'Este, figlio di Azzo V e nipote di Obizzo I. Sebbene il matrimonio non venisse mai celebrato a causa della prematura morte della promessa sposa nel 1186, gli Este grazie ai Giocoli ereditarono in questo modo i considerevoli possedimenti allodiali della famiglia Adelardi, che si era estinta nei Giocoli trasferendo nel loro casato il titolo di Principe di Ferrara e tutte le prerogative e dignità. Questa scelta di campo si rivelò determinante per la fortuna degli Estensi, che da questo momento con l'alleanza dei principi Giocoli iniziarono ad assumere un sempre maggiore peso negli equilibri di potere locali. Il Muratori afferma nelle Antichità Estensi: "che i Giocoli, a' quali deveniva l'eredità, permisero, ut eam Marchiones haberent, ut adjutores, et Capitanei suae partis essent Ferraria."  I Giocoli benché eredi dei Marchesella Adelardi, pur mantenedone i titoli non vollero rivendicare la cospicua eredità, ma volentieri la concessero ai marchesi d'Este affinché fossero i capi del loro partito di Ferrara. Fu console della città nel 1164 e nel medesimo anno fu fra i pochi consoli a ricevere il privilegio federiciano. Nel 1191 assiste all'emanazione del privilegio dell'Imperatore del Sacro Romano Impero Enrico VI di Svevia. Fu ambasciatore per Obizzo I nella devoluzione di Modena ove gli Antiani, giurarono nelle sue mani fedeltà agli Este. .  Nel 1192 trattò con il papa Celestino III per ottenere la dignità pievana per la chiesa edificata nella sua signoria di Guardia, nella diocesi di Adria, donata alla Chiesa romana, della quale ne mantenne lo jus patronato.. L'anno seguente dona alla chiesa romana una proprietà nel suo feudo di Guardia oltre i confini del territorio ferrarese, sul Po, nella diocesi di Adria il Pontefice personalmente concede l'autorizzazione alla costruzione di una nuova chiesa e dispone che abbia anch'essa la dignità plebana. L'atto rafforza e testimonia la posizione ragguardevole di Giocolo I e del suo casato. Detenne numerosi beni in feudo in Guardia e copiosi possedimenti terrieri. Per sé e per i suoi discendenti ottenne la concessione del beneficium di beni in feudo dalla chiesa ferrarese e diritti di decima in varie località del territorio. Nella sua fase matura lo si trova con posizione apicale nel consiglio cittadino. Ebbe più figli, fra i quali Guglielmo I e Linguetta II Giocoli, Ferrante, un altro suo figlio fu Rodolfo Turco che diede origine al ramo poi detto dei Giocoli Turchi.  
Suo fratello minore fu Reticherio Giocoli, figlio del Duca Federico che divenne il capostipite e fondatore del ramo cadetto dei Giocoli Ratichieri e nonno di Graumonte detto de' Ratichieri di Lusia.

Un riferimento che denota la nascita di un ramo cadetto, è relativo ad un esponente del casato Ildebrando Joculi il quale si radicò a Firenze ed intorno all'anno 940 suo figlio Petrone, fu il Capostipite del ramo dei Giocoli di Fiorenza come espone il seguente albero genealogico, contrariamente a quanto scrive erronamente il Conte Ferruccio Pasini-Frassoni, nelle "Dissertazioni Storiche e Genealogiche" - “LA STIRPE DEI GIOCOLI”, nella Rivista Araldica del Collegio Araldico - Roma, Anno XIII°, N. 4 - 20 aprile 1915, dalla pagina 244 alla pagina 250, non conoscendo le reali antichissime origini attestate anche da recenti studi che storicamente confermano le origini documentate al 535) 
A1. Joculo dei Joculi ( 535 principe di Jadera)
A2. Feltrino Joculi (644)
 A3. Petrone (~940)
 B1. Ildebrando
 C1. Roberto
 D1. Roffredo (della Torre)
 E1. Federico ("Duca") (1067)  =  Lentigueta degli Adelardi
 F1. Linguetta de' Giocoli
 G1. Linguetta (1233) [da cui i Giocoli di Jadera di Ferrara]
 H1. Giocolo Giocoli I
 G2. Guglielmo (1213)
 G3. Albizino (1213) 
 F2. Raticherio († 1164)
 F3. Turcolo
 B2. Giovanni
 C1. Fiorenzo (1020)
 D1. Petrone Giocolo [da cui i Giocoli di Firenze]
 D2. Giovanni Bonizzo [da cui i della Rena ed i Giocoli Guicci di Firenze]
 D3. Martino (1062)
 E1. Piero Giocolo [da cui i Giocoli Giochi di Porta di Firenze]

Ebbe due figli, Guglielmo e Linguetta, che parteciparono attivamente alla vita politica ferrarese nella prima metà del Duecento come alleati di spicco degli Estensi.

Note

Bibliografia 
 Andrea Castagnetti, La società ferrarese (secoli XI-XIII), Libreria universitaria editrice, Verona 1991 (pagine 18-19 e 25-27) (testo on line ).
 Ferruccio Pasini Frassoni, Dizionario Storico-Araldico dell'antico Ducato di Ferrara, Roma 1914
 Giovanni Battista Pigna, Historia de principi di Este cominciando dalle cose principali della rivolutione del Romano imperio infino al 1476, Venezia, Valgrisi, 1572 (testo on line su Google eBook).
 Luigi Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara, 1804.
 Alfonso Maresti, Cronologia et istoria de capi, e giudici de savii della città di Ferrara, Ferrara 1683
 Alfonso Maresti, Teatro genealogico, et istorico dell'antiche, & illustri famiglie di Ferrara, Ferrara 1678. 
 Adelmo Iosi, Memorie storiche della nobile famiglia Giocoli discendente dai Jocoli anteriori agli Estensi, custodito nella Biblioteca estense universitaria di Modena (catalogo dei manoscritti italiani)

Voci correlate 

 Storia di Ferrara
 Signoria di Ferrara
 Giocoli
 Giocolo Giocoli II
 Guglielmo II Adelardi
 Marchesella Adelardi

Giocolo